Baños de Valdearados kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Baños de Valdearados (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Baños de Valdearados (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar